Obhájcem titulu v soutěži smíšené čtyřhry na Australian Open 2014 byl australský pár Jarmila Gajdošová a Matthew Ebden, který nestačil v semifinále na indicko-rumunskou dvojici Sania Mirzaová a Horia Tecău, které podlehl ve třech setech.

Vítězové si do žebříčků ATP a WTA nepřipsali žádné body a rozdělili si částku 135 500 australských dolarů.
 
Druhý společný grandslamový titul si připsala nenasazená francouzsko-kanadská dvojice Kristina Mladenovicová a Daniel Nestor, která ve finále zdolala indicko-rumunský pár Sania Mirzaová a Horia Tecău ve dvou setech 6–3 a 6–2. Nestor po zápase vyzdvihl výkon své spoluhráčky, když uvedl: „Kiki je nejlepší hráčka mixu. Nemusím pokrývat tolik dvorce, což je dobře, protože už jsem starý,“ smál se jednačtyřicetiletý Kanaďan.

Nasazení párů 
  Anna-Lena Grönefeldová /  Alexander Peya (2. kolo)
  Katarina Srebotniková /  Rohan Bopanna (čtvrtfinále)
  Liezel Huberová /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Max Mirnyj (2. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Sania Mirzaová /  Horia Tecău (finále)
  Květa Peschkeová /  Marcin Matkowski (2. kolo)
  Jelena Vesninová /  Mahesh Bhupathi (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2014